Évry, Essonne
 Évry, Yonne